Utazás a Holdba (1836), Ney Ferenc regénye
 Utazás a Holdba (1865), Jules Verne regénye
 Utazás a Holdba (1902), Georges Méliès filmje
 Utazás a Holdba (1974), Csányi Miklós tévéfilmje
 Utazás a Holdba, Csepreghy Ferenc színműve